Kuluma peut faire référence à :
 , restaurant finlandais ;
 kuluma, nom donné aux poneys réputés chez les Moussey.